Ivan Zazzaroni – giornalista, conduttore televisivo, opinionista e blogger italiano
 Paolo Zazzaroni – poeta italiano di scuola marinista